MXL steht für:
 Mexicali International Airport (IATA-Code), Flughafen von Mexicali, Baja California, Mexiko

mxl steht für:
 Maxi Gbe (ISO-639-3-Code), Dialekt von Fon (Sprache) in Benin

Abkürzung